Ron Johnson (1938-2015) –  cestista statunitense
 Ron Johnson (1955) –    politico statunitense, senatore per lo stato del Wisconsin
 Ron Johnson (1958) –   giocatore di football americano canadese